E.S. Posthumus was een Amerikaanse onafhankelijke muziekgroep die muziek maakt die lijkt op filmmuziek. Hun stijl was meestal elektronische muziek of orkestmuziek. Hun muziek werd geïnspireerd door het Pythagoristische filosofie. E.S. staat voor "Experimental Sounds" (experimentele geluiden) en Posthumus staat voor "all things past" ("alle dingen in het verleden").

E.S. Posthumus werd in 2000 opgericht door de broers Franz en Helmut Vonlichten. Franz en Helmut studeerden piano met hun moeder en na het slagen aan de middelbare school, ging Helmut studeren aan de UCLA in archeologie. Hun muziek wordt veel gebruikt in filmtrailers en televisieprogramma's. Als voorbeeld, het nummer Nara wordt gebruikt als intro van de serie Cold Case.

In mei 2010 overleed Franz Vonlichten. Zijn broer Helmut gaf aan E.S. Postumus niet te zullen voortzetten.

Discografie

Albums met inhoud 
E.S. Posthumus heeft drie albums uitgegeven, getiteld Unearthed, Cartographer en Makara. Hieronder staat welke muziekstukken op welk album staan.

Referenties

Amerikaanse band